Млини могу бити:

 Млини (Жупа дубровачка), насељено мјесто у општини Жупа дубровачка, Република Хрватска
 Млини (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република